Tyler Cole ist der Name folgender Personen:

* Tyler Cole (Schauspieler) (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher, Filmproduzent, Filmregisseur, Filmeditor, Drehbuchautor und Kameramann
 Tyler Cole (Musiker) (* 1998), US-amerikanischer Sänger und Musiker der Band The Anxiety
 Tyler Cole (Radrennfahrer) (* 1999), trinidadischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Tyler Cole Malinger (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Tyler Cole Senerchia (* 1999), US-amerikanischer Wrestler, bekannt als Hook